Sérigny (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Sérigny (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes